Batalla de Cartago puede referirse a:

 la batalla de Cartago (149 a. C.),
 la batalla de Cartago (238),
 la batalla de Cartago (698).